min – minuta
 min – minimum w matematyce
 Min – bóg egipski
 min – jedna z południowych grup języków chińskich
 Min – państwo w południowych Chinach w X w. n.e.